Ше́пель — українське прізвище.

Відомі носії:

 Шепель Анатолій Миколайович — радянський український футболіст, нападник.
 Шепель Володимир Павлович — український військовий діяч, підполковник Армії УНР.
 Шепель Іван Іванович — радянський український військовик, Герой Радянського Союзу.
 Ігнас Шепель — австрійський політик, голова Християнсько-соціальної партії Австрії.
 Шепель Ігор Володимирович (1961—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шепель, Олександр Іванович (1970) — український актор театру, кіно та дубляжу.
 Шепель Семен Антонович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Шепель Яків Матвійович — український повстанський отаман на Літинщині.

Див. також 

 Шепель — село Луцького району Волинської області.
 Шепель — загальнозоологічний заказник, Луцький район, Волинська область.

Примітки 

Українські прізвища